

Вотлани — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Вотлани — присілок, Комсомольський район, Чувашія
 Вотлани — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Вотлани — присілок, Цівільський район, Чувашія